Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Philipp Kohlschreiber con il punteggio di 62-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (semifinale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Dominic Thiem (campione)
  Gilles Simon (quarti di finale)

 Feliciano López (primo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Lucas Pouille (primo turno)

Wild card 

  Michael Berrer (secondo turno)
  Jan Choinski (primo turno, ritirato)

 Juan Martín del Potro (semifinale)

Qualificati 

  Fabrice Martin (primo turno)
  Florian Mayer (quarti di finale)

 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2016
ATP World Tour 2016